Als Weltmeisterschaft 1997 oder WM 1997 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1997 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1997
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1997
 Badminton-Weltmeisterschaft 1997
 Bandy-Weltmeisterschaft 1997
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1997
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 1997
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1997
 Bob-Weltmeisterschaft 1997
 Boxweltmeisterschaften 1997
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1997
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1997
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1997
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1997
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1997
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1997
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1997
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1997
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1997
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1996/97
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1997/98
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1997
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 1997
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1997
 Fechtweltmeisterschaften 1997
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1997
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 1997
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1997
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1997
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1997
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1997
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 1997
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1997
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1997
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1997
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1997
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1997
 Judo-Weltmeisterschaften 1997
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1997
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1997
 Kurzbahnweltmeisterschaften 1997
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1997
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1997
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1997
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1997
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 1997
 Nordische Skiweltmeisterschaften
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1997
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 1997
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1997
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1997
 Rallye-Weltmeisterschaft 1997
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1997
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 1997
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1997
 Ringer-Weltmeisterschaften 1997
 Ruder-Weltmeisterschaften 1997
 Schachweltmeisterschaften
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 1997/1998
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1997
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1997
 Snookerweltmeisterschaft 1997
 Snowboard-Weltmeisterschaften
 Snowboard-Weltmeisterschaften 1997 (FIS)
 Snowboard-Weltmeisterschaft 1997 (ISF)
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 1997
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1997
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1997
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1997
 Superbike-Weltmeisterschaft 1997
 Supersport-Weltserie 1997
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1997
 Tischtennisweltmeisterschaft 1997
 Turn-Weltmeisterschaften 1997
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1997
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1997
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1997
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1997

!
Weltmeisterschaften nach Jahr